Miejscowości w USA:
 Springdale – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Springdale – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Park
 Springdale – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Springdale – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Springdale – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Springdale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Springdale – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lancaster
 Springdale – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Springdale – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 Springdale – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Stevens
 Springdale – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w USA:
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Springdale (ang. Springdale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Springdale (ang. Springdale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane